В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 3-6, 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)

 Ненсі Гюнтер (півфінал)
 Франсуаза Дюрр (2-ге коло)
 Розмарі Казалс (1-ше коло)
 Венді Овертон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976